A Brazil U23-as labdarúgó-válogatott Brazília olimpiai labdarúgó-válogatottja, melyet a Brazil labdarúgó-szövetség irányít.

Játékosok
2020-as olimpia csapata (a csapatba 3 túlkoros játékos is nevezhető)
A pályára lépesek és a gólok a 2021. augusztus 07-én a  elleni mérkőzés után lettek frissítve.

Érmek, díjak
olimpiai játékokon:
 Olimpiai játékok2016, 2020
 Olimpiai játékok1984, 1988, 2012
 Olimpiai játékok1996, 2008

Eddigi Olimpiákon való eredmények

Olimpiai játékok

Kapcsolódó szócikkek 
Brazil labdarúgó-válogatott

Jegyzetek

Források
 A Brazil Labdarúgó-szövetség hivatalos weblapja 
 
 

 

U23-as labdarúgó-válogatottak
Brazil labdarúgás